Тишенко́в — русская фамилия.

Известные носители:
 Тишенков, Владимир Дмитриевич (Шкет; 1960—2009) — российский телеведущий, актёр и певец, шоумен.
 Кудеяр Тишенков — сын боярский, возможный прообраз разбойника Кудеяра.